Pelloni ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Pelloni (* 1939), italienischer Kameramann und Fernsehregisseur
 Paolino Pelloni, italienischer Musiker/Sänger?
 Stefano Pelloni (1824–1851), bürgerlicher Name des italienischen Briganten in der Romagna, Volkshelden und Namenspatrons Il Passatore

Siehe auch:
 Belloni